

Armi 
 Revolver – un tipo di arma da fuoco, (una pistola), detto anche rivoltella o pistola a tamburo

Cinema 
 Revolver – film del 1973 diretto da Sergio Sollima
 Revolver – film del 2005 diretto da Guy Ritchie
 Revolver – casa di distribuzione cinematografica

Fumetti 
 Revolver – graphic novel di Matt Kindt del 2012

Letteratura  
 Revolver – romanzo di Isabella Santacroce del 2004

Musica 
 Revolver – gruppo punk italiano della primissima ondata, originario di Trieste
 Revólver – gruppo musicale pop rock spagnolo
 Revolver – trio musicale pop francese
 Revolver – album dei The Beatles del 1966
 Revólver – album dei Revólver del 1990
 Revolver – traccia dell'album Evil Empire dei Rage Against the Machine del 1996
 rEVOLVEr – album dei The Haunted del 2004
 Revolver – traccia dell'album La malavita dei Baustelle del 2005
 Revolver – singolo di Madonna del 2009
 RevolveR – album di T-Pain del 2011
 Revolver – programma radiofonico condotto da Dj Ringo
 Revolver Distribution Services – etichetta discografica tedesca

Altro 
 Revolver – grossa camera di reazione rotante per l'industria degli alcali, usata in Inghilterra nel XIX secolo
 Revolver Ocelot – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Revolver – rivista musicale rock ed heavy metal